ZDK steht als Abkürzung für:

 Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Laienorganisation der katholischen Kirche, Sitz Berlin
 Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Interessenvertretung der deutschen Automobilhändler und -werkstätten
 Zentralverband Deutscher Kaninchenzüchter e.V. (Gründung 1948), seit 2006: Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter
 Zentrum Demokratische Kultur, seit 1997 arbeitende nicht-staatliche Initiative, die sich mit der Gefährdung demokratischer Kultur durch extremistische Phänomene auseinandersetzt
 Zieldarstellungskette 33 (ZDK-33), ein fliegender Verband der Nationalen Volksarmee von 1959 bis 1990
 Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften, Interessenverband der Konsumgenossenschaften in Deutschland 
 Zentralverband deutscher Kosmetikschulen e. V.

ZDK